Ворошилы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ворошилы — деревня в Витебском районе Витебской области.
 Ворошилы — деревня в Сенненском районе Витебской области.
 Ворошилы — деревня в Минском районе Минской области.